Comtesse steht für:
 französisch für „Gräfin“, weiblicher Adelstitel, siehe Graf (Comte)
 Komtess, Anrede einer jungen unverheirateten Adeligen
 Comtesse (Automarke), ehemalige deutsche Automarke
 Comtesse (Lederwaren), Hersteller in Obertshausen, Offenbach
 La Croix-Comtesse, französische Gemeinde im Département Charente-Maritime 

Comtesse oder Comteße ist der Familienname folgender Personen:
 Isabelle Comteße, deutsche Basketballspielerin
 Michael Comtesse, deutscher Drehbuchautor und Regisseur
 Robert Comtesse (1847–1922), Schweizer Politiker (FDP), Rechtsanwalt und Richter

Siehe auch:

 Spree-Comtess (Fahrgastschiff)
 Comte (Begriffsklärung)